Harapan Jaya (Sungai Menang), een plaats in Indonesië
Harapan Jaya (Tanah Abang), een plaats in Indonesië
Harapan Jaya (Rimba Melintang), een plaats in Indonesië
Harapan Jaya (Sei Lepan), een plaats in Indonesië
Harapan Jaya (Cibinong), een plaats in Indonesië
Harapan Jaya (Muara Enim), een plaats in Indonesië
Harapan Jaya (Semendawai Timur), een plaats in Indonesië
Harapan Jaya (Pangkalan Kuras), een plaats in Indonesië
Harapan Jaya (Tempuling), een plaats in Indonesië